Segue-se uma lista (em construção) das cortes realizadas já no Espanha, portante unificada (desde o reinado de Filipe V). A esta lista precedem as respectivas dos anteriores reinos cristãos formados durante a Reconquista que na Coroa de Espanha se fundiram.

São elas:
 Lista de cortes de Leão
 Lista de cortes de Castela
 Lista de cortes de Aragão
 Lista de cortes da Catalunha
 Lista de cortes de Valência
 Lista de cortes de Navarra

Cortes